

Geografia 
Mariana – comune del Minas Gerais (Brasile)
Mariana – antica città della Corsica (Francia)
Mariana – comune della Castiglia-La Mancia (Spagna)
Mariana Mantovana – comune della Lombardia (Italia)

Musica 
Mariana – palo del flamenco
Mariana – singolo di Paulo Brasão del 1977

Altro 
Mariana – nome proprio femminile
 Mariana – romanzo di André Aciman

Altri progetti